Битва при Мейкене (также битва при Хэтфилде; , ) — сражение, состоявшееся 12 октября 633 года между соединённым войском королей Пенды Мерсийского и Кадваллона Гвинедского с одной стороны и войском короля Нортумбрии Эдвина Святого с другой.

В 631 году был создан гвинедо-мерсийский союз, направленный против Нортумбрии. В 632 году в битве при Кефн Диголле союзникам удалось освободить территорию Гвинеда от нортумбрийских захватчиков. Позднее гвинедцами был возвращён остров Инис Мон.

В 633 году армия союзников и армия Нортумбрии под командованием святого Эдвина, который был соперником Кадваллона ап Кадвана с детства, встретились на полях Хэтфилда. В результате битвы нортумбрийское войско потерпело поражение, король Эдвин Святой, вместе с сыновьями Осфритом и Эдфритом, пал в бою.

Примечания

Литература 
 Kirby D. P. The Earliest English Kings (1991, 2000), page 71, 73.

Ссылки 
 Кадваллон

Сражения по алфавиту
Сражения бриттов
Сражения Мерсии
Сражения Нортумбрии
Сражения в Англии
События 12 октября
Сражения 633 года